

Out 
Out est un terme qui peut désigner :
 , mot anglais signifiant  ;
 Out, groupe de nu metal français ;
 Out, groupe de rock britannique ;
 Out, film américain réalisé par Lionel Rogosin, sorti en 1957 ;
 Out, magazine américain gay et lesbien ;
 Mark Out, alias DJ Outblast, DJ néerlandais de musique électronique hardcore et gabber ;
 Out Run, un jeu vidéo d'arcade de course automobile.

Voir aussi 
Out se trouve également dans de nombreuses expressions :